Hassencamp ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Hassencamp (1824–1881), deutscher Apotheker, Geologe und Paläontologe
 Eva Hassencamp (1920–2012), deutsche Regisseurin, Autorin, Filmproduzentin und Moderatorin
 Johann Matthäus Hassencamp (1748–1797), deutscher Orientalist und Theologe
 Oliver Hassencamp (1921–1988), deutscher Kabarettist, Schauspieler sowie Jugendbuch- und Romanautor
 Robert Hassencamp (1848–1902), deutscher Pädagoge und Autor

Siehe auch:
 Hasenkamp